Football Club Féminin Juvisy Essonne, är en fransk fotbollsklubb för damer som spelar i den franska högstadivisionen. Klubben är baserad i Juvisy-sur-Orge och bildades år 1971 som en damsektion till klubben l'Étoile Sportive Juvisy-sur-Orge, innan den fick sitt nuvarande namn och organisation år 1985.

Klubben har blivit franska mästare sex gånger, senast säsongen 2005/2006.

Spelare 
Spelartrupp så som den såg ut 2015-07-09.

Referenser

Noter 

j